Артаферн I — сатрап Лидии в 513—493 годах до н. э.
 Артаферн II — сатрап Лидии. Военачальник персов во время битвы при Марафоне
 Артаферн — посол Артаксеркса I